Vegaviidae — родина викопних кілегрудих птахів монотипового ряду Vegaviiformes, що існувала на межі крейдового періоду та палеоцену. Скам'янілі рештки представників родини знайдені у Канаді, Чилі, Новій Зеландії та Антарктиді. Vegaviidae є сестринським таксоном до гусеподібних (Anseriformes).

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки Vegaviidae з іншими групами птахів:

Див. також 
 Список викопних птахів

Примітки 

Викопні птахи
Вимерлі родини птахів